Поведа-де-лас-Синтас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда. Занимает площадь 23,74 км². Население — 273 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки